Aristodemus (Grieks:  / Aristodêmos), van  / aristos, «beste» en  / dêmos, «volk») is een vaak voorkomende naam in de Griekse mythologie en geschiedenis. De naam kan verwijzen naar:

 Aristodemos (mythologie), een van de Heracliden in de Griekse mythologie
 Aristodemus (Messeniër), een legendarische leider van de Messeniërs
 Aristodemos van Cumae, een tiran van Cumae (6e eeuw v.Chr.)
 Aristodemos (soldaat), een Spartaanse soldaat bij de slag bij Thermopylae en de slag bij Plataeae.
 Aristodemos van Milete, een van de officiers van Antigonos Monophtalmos (4e eeuw v.Chr.)
 Aristodemus van Megalopolis, tiran van Megalopolis (3e eeuw v.Chr.)
 Aristodemos (sibylle), een van de hermafrodiete sibylles van Cumae, stichtster van Napels in 475 v.Chr.
 Aristodemus van Sparta, een Spartaans generaal en regent
 Aristodemos (historicus), een verder onbekende auteur waarvan werk wordt geciteerd in FGrHist 104 (mogelijk 4e eeuw v.Chr.)